Andalò del Negro (1260-1334) – astronomo, geografo e scrittore italiano
Giulio Santo Pietro del Negro (ca.1570–ca.1620), compositore italiano
Italo Del Negro (1940-2019) – ex calciatore italiano
Matthew Del Negro (1972) - attore e doppiatore statunitense
Vinny Del Negro (1966) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato italiano